Оразаев

 Оразаев, Гасан Магомедрасулович (род. 1947) — тюрколог, историк, публицист, автор многих научных открытий в дагестанской и российской тюркологии.
 Оразаев, Аслан (род. 1992) — казахстанский футболист, полузащитник алма-атинского «Кайрата».